

Pessoas
John Hays Hammond

Localidades
Hays (Carolina do Norte)
Hays (Kansas)
Hays (Montana)
Hays (Texas)
Ou ainda:
Condado de Hays
Les Hays

Desambiguação